Afrikaner steht für:
 Bewohner Afrikas
 Schwarzafrikaner
 Afrikaaner oder Afrikander (Afrikaans-Muttersprachler), siehe Buren
 Afrikaner (Stamm), ein Clan der Orlam-Nama in Namibia
 Der Afrikaner, autobiografische Erzählung von Jean-Marie Gustave Le Clézio (2004, als L'Africain)

Afrikaner ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Afrikaner (; † 1863), Kaptein der Orlam-Nama-Afrikaner
 Eduard Afrikaner (1948–2021), Kaptein der Orlam-Nama-Afrikaner
 Hendrina Afrikaner (1952–2011), Kaptein der Orlam-Nama-Afrikaner
 Jager Afrikaner (; 1760–1823), Kaptein der Orlam-Nama-Afrikaner
 Jan Jonker Afrikaner (; 1820–1889), Kaptein der Orlam-Nama-Afrikaner
 Jonker Afrikaner (; 1790–1861), Kaptein der Orlam-Nama-Afrikaner
 Klaas Afrikaner (; † nach 1800), Kaptein der Orlam-Nama-Afrikaner
 Neels Afrikaner, Kaptein der Orlam-Nama-Afrikaner
 Oude Ram Afrikaner (ca. 1695–1760), erster Kaptein der Orlam-Nama-Afrikaner

Siehe auch:
 Africanus